Corradino, wzgórza na Malcie 
 Baterie Corradino, ciąg baterii artyleryjskich na Malcie
 , główne więzienie na Malcie
 Corradino Lines, linia fortyfikacji na Malcie

Osoby
 Corradino Mineo, włoski dziennikarz